Alexander Liberman, Amerikaans kunstschilder en beeldhouwer 
 Viktor Liberman, Russisch dirigent en violist

Zie ook 
 Lieberman
 Liebermann